SSZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santos (Brasile)